О́ллила () — финская фамилия (происходит от имени О́лли, финского варианта имени Олаф) и топоним.

Носители фамилии 
 Оллила, Йорма (род. 1950) — финский коммерсант; председатель правления, исполнительный директор и председатель совета директоров компании Nokia.

Топоним 
 Оллила — посёлок в Великом княжестве Финляндском, Финляндии и СССР. С 1948 года — Солнечное.
 Оллила — посёлок в Финляндии, в муниципалитете Коувола.
 Оллила — посёлок в Финляндии, в муниципалитете Лапинъярви.
 Оллила — посёлок в Финляндии, в муниципалитете Пуумала.